Djamchid Momtaz (1942-), juriste iranien.
 Esmail Momtaz od-Dowleh (1879-193), homme politique iranien.
 Paul P. Momtaz, économiste et professeur d'économie financière allemand.
 Samad Khan Momtaz os-Saltaneh (1869-1954), diplomate iranien.